Real España puede referirse a estos equipos de fútbol:

 
 Real Club Deportivo España, equipo de la Liga Nacional de Fútbol de Honduras.

 
 Real Club España, antiguo equipo de la Primera División de México.